PUO steht für:
 Portepeeunteroffizier, siehe Unteroffiziere mit Portepee

puo steht für:
 Puoc, eine mit Khmu verwandte austroasiatische Sprache (ISO-639-3-Code)

Puo steht für:
 ein Silbenzeichen in Yi (Schrift)

Abkürzung